Marie Anna Habsburská (18. září 1718 Vídeň – 16. prosince 1744 Brusel) byla arcivévodkyně rakouská a nizozemská místodržitelka. Jejími rodiči byli císař Karel VI. a jeho manželka Alžběta Kristýna.

Marie Anna byla druhorozená dcera, prvorozená byla pozdější česká a uherská královna Marie Terezie. Manželem Marie Anny se stal Karel Alexandr Lotrinský, (jeho otec byl Leopold Josef Lotrinský). Marie Anna zemřela na následky těžkého a komplikovaného porodu 16. prosince 1744. Byla pohřbena spolu se svým mrtvě narozeným dítětem do kapucínské hrobky ve Vídni. Její manžel se po její smrti už znovu neoženil.

Genealogie

Literatura

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 18. století
Lotrinští
Arcivévodkyně
Narození v roce 1718
Narození 18. září
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1744
Úmrtí 16. prosince
Úmrtí v Bruselu
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Ženy